Chorągwie jazdy koronnej:
 Chorągiew husarska koronna Tomasza Zamoyskiego, wojewody kijowskiego T. Zamoyskiego pod dowództwem NN
 Chorągiew kozacka prywatna Tomasza Zamoyskiego, wojewody kijowskiego T. Zamoyskiego pod dowództwem A. Drwalowskiego - 150 koni 
 Chorągiew kozacka Tomasza Zamoyskiego (Plucińskiego), wojewody kijowskiego T. Zamoyskiego pod dowództwem A. Plucińskiego - 150 koni 
 Chorągiew kozacka Tomasza Zamoyskiego (Czernego), wojewody kijowskiego T. Zamoyskiego pod dowództwem St. Czernego - 150 koni

Chorągwie piechoty koronnej:
 Chorągiew piesza prywatna Tomasza Zamoyskiego (autoramentu cudzoziemskiego), pod dowództwem kpt. Gryma
 Chorągiew piesza prywatna Tomasza Zamoyskiego (autoramentu polskiego), pod dowództwem rtm. Bochdarowskiego